Пати Шнидер (; рођена 14. децембра 1978. у Базелу, Швајцарска) је бивша швајцарска тенисерка. Професионално је почела да игра 1994. у својој 16. години.

Током каријере освојила је 11 ВТА турнира у појединачној конкуренцији и 5 у игри парова. Као члан репрезентације Швајцарске играла је у Фед купу 1996. - 1998, 2000, и од 2002-2004, а као члан олимпијске репрезентације учествовала је три пута на Олимпијским играма 1996 у Атланти, 2004 у Атини и 2008. у Пекингу.

Пласман на ВТА листи на крају сезоне

Појединачно

Парови

Финала ВТА турнира

Појединачно (27)

Женски парови (16)

Референце

Спољашње везе 

 ВТА профил

Рођени 1978.
Швајцарски тенисери
Тенисери на Летњим олимпијским играма 1996.
Швајцарски олимпијци на Летњим олимпијским играма 1996.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2004.
Швајцарски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2004.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2008.
Швајцарски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2008.